Бутунг:

 Бутунг (народ) — народ в Индонезии.
 Бутунг (остров) — остров к юго-востоку от острова Сулавеси, входит в состав Индонезии.
  — коренной султанат на территории современной Индонезии, существовавший в 1332—1960 годах.